Покер бонусът представлява поощрение на играчите от страна на онлайн покер залите под формата на парични средства. Според това дали паричните средства се предоставят на играча веднага на разположение, или впоследствие, след като изпълни определени условия, покер бонусите се разделят основно на два вида. Покер бонус без депозит и покер бонус с депозит. Докато чрез тях се цели да се наберат нови играчи, покер сайтовете имат и специални рейкбек предложения за редовните си играчи. Така те са допълнително стимулирани да продължат играта си на съответния сайт.

Покер бонус без депозит 
Това е по-изгодният бонус, нарича се още безплатна покер банка. При него покер залите предоставят на новите си играчи безплатен стартов капитал, с който да започнат играта си за истински пари. Така те не изразходват собствени средства при залозите в игрите и същевременно имат шанса да изградят успешно покер банката си. Бонусите без депозит могат да се ползват само по предназначение, а размерът им е различен според съответната онлайн покер зала. В повечето случаи са около $50, като има и условия за използването им. Тъй като тези бонуси имат за цел да въведат начинаещите в покера, не могат директно да се теглят, а трябва да се използват по предназначение. Необходимо е играта да се стартира с ниски залози като постепенно се преминава към по-високи. В повечето случаи покер бонусът без депозит се предлага в комбинация с безплатно покер училище. В него играчите получават свободен достъп до редица онлайн статии, видео уроци, книги, с които да обогатят знанията си по покер. Така на играчите се предоставя възможността да съчетаят теорията с практиката.

Покер бонус с депозит 
Този покер бонус съществено се различава от предходния. Дава се най-често на новорегистрирали се играчи, които са направили първия си депозит в избрания от тях покер сайт. Бонусът в случая представлява 100% покритие на депозираните средства. Например ако сте депозирали $200, получавате $200 бонус. В повечето случаи залите покриват депозита до определена сума, например до $600. Ако играчът заложи например $700, той ще получи само $600. Освен това бонусът не се дава веднага, а на части най-често от по $10-$20, след като бъде събрано необходимото количество точки от изиграване на ръце. Има и съответен срок, в който бонусът трябва да бъде освободен. Обикновено е между 60-120 дни и след като изтече, играчът загубва по-нататъшното право на бонуса и остава само с тази сума от него, която е изиграл до момента. В някои онлайн покер зали се предлагат и бонуси, които покриват не 100%, а 200% дори и 300% до суми от порядъка на $2000. Подобни бонуси звучат нереалистично и наистина за да бъдат събрани необходимите точки за тях, трябва да се играе изключително много. Те се предлагат, за да промотират сайтовете и да привлекат по-наивни играчи.

Вижте също 
 Онлайн покер
 Покер банка
 PokerStars

Източници 

Покер